

Patronyme 

 Georges-Jean Mouchet (1737-1807), lexicographe français ;
 François-Nicolas Mouchet (1750-1814), peintre français ;
 Gaston Mouchet (1862-1942), pédagogue français ;
 Jean Mouchet (1890-1980), linguiste et administrateur colonial français ;
 Pierre Mouchet (1916-1980), homme politique français ;
 Charles Mouchet (1920-1979), poète suisse ;
 Louis Mouchet (1957-), cinéaste suisse, fils du précédent ;
 Catherine Mouchet (1959-), actrice française ;
 Charlotte Mouchet (1996-), athlète française.

Toponyme 

 Mont Mouchet, montagne du massif de la Margeride en France.

Ornithologie 
Mouchet ou Épervier d'Europe, (Accipiter nisus).
Accenteur mouchet, (Prunella modularis).
Colibri mouchet, (Adelomyia melanogenys).

Autres 
 Bataille du Mont Mouchet, opposa la Wehrmacht à la Résistance française en .
Patronyme français